Le terme flan peut avoir plusieurs significations : 

 Le flan est une préparation culinaire à base d'œufs battus dans du lait, nommée flan pâtissier quand il est cuit sur une pâte en forme de tarte. 
 Un flan est un disque métallique destiné à la frappe d'une pièce de monnaie (voir aussi presse-flan).
 En imprimerie, le flan est une feuille plastique qui prend l'empreinte d'une forme typographique plane, puis sert de moule pour réaliser une forme typographique cintrée s'adaptant à un cylindre de rotative.
 Alexandre Flan (1824, Paris – , Paris, chansonnier, vaudevilliste, poète et goguettier français.